Irmi Rey-Stocker (1929-), médecin suisse ;
 Kurt Stocker (1954-), producteur de cinéma autrichien ;
 Laurent Stocker (1973-), acteur français ;
 Reinhard F. Stocker (1944-), biologiste suisse ;
 Sandra Stocker (1987-), volleyeuse suisse ;
 Stella Stocker (1858-1925), compositrice et chef de chœur américaine ;
 Thomas Stocker (1959-), physicien et climatologue suisse ;
 Valentin Stocker (1989-), footballeur suisse ;
 Walter Stocker (1925-2003), acteur et réalisateur américain.

Nom composé 
 Irmi Rey-Stocker (1929-), médecin suisse ;

Voir aussi 
 .
 .

Homonymie de patronyme